Lubieszów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Lubieszów, un village dans la powiat de Nowa Sól
 Lubieszów, un village dans la powiat de Żagań
dans la voïvodie d'Opole
 Lubieszów, un village